Biografies:
 Antoni Casanova Estorach (Tortosa, 1847 - París, 1896), pintor català d'estil costumista romàntic 
 Emili Casanova Herrero (Agullent, 1956), filòleg valencià
 Francesc Casanova, diversos personatges
 Giacomo Casanova (Venècia, 1725 - Castell de Dux, Bohèmia, 1798), escriptor i aventurer venecià
 Joan de Casanova (Barcelona, 1387 - Florència, 1436), cardenal i escriptor català en llengua llatina
 Llorenç Casanova i Ruiz (Alcoi, 1844 – Alacant, 1900), deixeble de Daniel Cortina i Federico Madrazo 
 Lluís Casanova Giner (Oliva, 1909 - 1999), president del València CF
 Myrtha/Beatriz Casanova Mederos (L'Havana, 1936), filòloga, docent i empresària d'origen cubà
 Rafael Casanova i Comes (Moià, 1660 - Sant Boi de Llobregat, 1743), advocat i Conseller en Cap de Barcelona
 Romà Casanova i Casanova (Deltebre, 1956), sacerdot i bisbe de Vic 
 Santu Casanova (Arbori, Còrsega, 1850 - Livorno, 1936), escriptor en cors
 Topònims:
 Casanova (Còrsega), municipi francès a la regió de Còrsega (departament d'Alta Còrsega) 
 La Casanova (la Coma i la Pedra), costa al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Barranc de la Font de la Casanova, torrent afluent de la Riera de Madrona (Castellar de la Ribera, Solsonès) 
 Molí del Casanova, edifici al municipi de Nalec a la comarca de l'Urgell 
 Planes de la Casanova, planes ocupades per camps de cultiu al poble de Pinós (Solsonès)
 Rasa de la Casanova, torrent afluent de la Riera de Madrona (Castellar de la Ribera, Solsonès)
 Serrat de la Casanova, serra al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Edificis:
 Casanova (Artés), masia d'Artés (Bages)
 Casanova de Pinell, masia de Pinell de Solsonès
 Casanova de Pujol, masia de les Cases de la Serra, municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Casanova (Pinós), masia de Pinós (Solsonès)
 Casanova del Castell (Castellcir), masia de Castellcir (Moianès)
 Casanova del Pujol, masia ruïnosa del poble de la Coma a la Vall de Lord (Solsonès)
 La Casanova (Aramunt), masia del terme municipal de Conca de Dalt al poble d'Aramunt 
 Estadi Lluis Casanova, antic nom del camp de futbol de Mestalla del València CF 
 Cinema:
 Casanova (pel·lícula de 1976), dirigida per Federico Fellini, biopic de Giacomo Casanova l'escriptor llibertí del 
 Casanova (pel·lícula de 2005), dirigida per Lasse Hallström, biopic de Giacomo Casanova interpretat per Heath Ledger